

Toponymie

Sainte-Sabine, municipalité canadienne du Québec (Brome-Missisquoi)
Sainte-Sabine, municipalité de paroisse canadienne du Québec (Les Etchemins)

Sainte-Sabine, commune de la Côte-d'Or
Sainte-Sabine, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Sainte-Sabine-Born
 Sainte-Sabine-Born,  commune française située dans le département de la Dordogne et la région Nouvelle-Aquitaine 
Sainte-Sabine-sur-Longève,  commune française située dans le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire
 Chapelle Sainte-Sabine, Édifice religieux, situé à Saint-Étienne-lès-Remiremont, commune française du département des Vosges en région Lorraine

Église Sainte-Sabine de Rome, édifice religieux du  construit sur l'Aventin.
 Église Sainte-Sabine de San Benedetto dei Marsi.